Gilly ist der Name folgender Orte:

 Gilly VD, eine Gemeinde im Kanton Waadt, Schweiz
 Gilly-lès-Cîteaux, eine Gemeinde im Département Côte-d'Or, Frankreich
 Gilly-sur-Isère, eine Gemeinde im Département Savoie, Frankreich
 Gilly-sur-Loire, eine Gemeinde im Département Saône-et-Loire, Frankreich
 Gilly (Charleroi), ein Stadtteil der belgischen Stadt Charleroi

Gilly ist der Familienname folgender Personen:
 Carlos Gilly (* 1940), Schweizer Historiker
 Clementina Gilly (1858–1942), Schweizer Dichterin und Übersetzerin
 David Gilly (1748–1808), deutscher Architekt und Baumeister in Preußen
 Friedrich Gilly (1772–1800), deutscher Architekt und Baumeister
 Jacques-Laurent Gilly (1769–1829), französischer General

Gilly steht für:
 Adam Gilchrist (Spitzname Gilly, * 1971), ein australischer Cricketspieler

Siehe auch:
 David-Gilly-Institut für Lehre, Forschung und Kommunikation im Bauwesen, gemeinsame wissenschaftliche Einrichtung der BTU Cottbus und der Hochschule Lausitz
 Gilli (Begriffsklärung)
 Pont de Gilly